SGB est un sigle pouvant faire référence à :

  Société générale de Belgique
 Sozialgesetzbuch, le Code social allemand
 Streptocoque agalactiae, il s'agit en médecine du Streptocoque du Groupe B
 Syndrome de Guillain-Barré
 Système de gestion d'une batterie, traduction de l'anglais BMS (Battery Management System), dans le domaine de l'électricité
 Système de gestion de bibliothèque